Такмичење у брзом ходању на 50 км за мушкарце, је било, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. То је једна од пет дисциплине које ће се одржати улицама Лондона, а одржаће се 11. августа.

Учесници 
Учествовала се 63 ходача из 35 земаља. Од тога 55 ходача из 27 земаља испунило је А квалификациону норму од 3:59:00 сата, а Б норму која је износила 4:09,00 сати 8 ходача из исто толико земаља.

 Квалификовани са А нормом 359:00

 Квалификовани са Б нормом 409:00

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Нови рекорди после завршетка такмичења

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих ходача на 50 км 2012. године пре почетка такмичења (3. avgusta 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Допинг и дисквалификација 
Након Олимпијских игара, сви руски такмичари су дисквалификовани због допинга, због забране изречене на основу претходних тестова. Кидрајпкин је добио забрану учешћа на следећим олимпијским играма због допинга. У опсежном истраживању руског брзог ходања укључило је око 30 спортиста, тренер Виктора Чегина и Руска анти-допинг агенције РУСАДА. која је дозволила Кирдиапкину да задржи своју златну медаљу. ИААФ је се оратио Арбитражном суду у Лозани. Дана 24. марта 2016. суд је одлучио да дисквалификује све његове резултате који датирају до 2009. одузета му је медаља и обрисани резултати. 

Џаред Талент је од стране МОК добио златну медаљу на церемонији у Мелбурну 17. јуна 2016. заједно са Си Тјанфенгом и Робертом Хеференом који су добили сребрни и бронзану медаљу.Џаред Таленту је признат и олимпијски рекорд.

Актуелни олимпијски победник и рекордер Италијан Алекс Швацер је искључен са такмичења од Олимпијског комитета Италије јер је пропустио допинг тест

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Стање после дисквалификација руских ходача због допинга.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на 50 км за мушкарце на званичном сајту игара
 пролазна времена на 50 км за мушкарце на званичном сајту игара
 Резултати 50 км ходање на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Ходање 50 километара на Летњим олимпијским играма